Серге́й Кисля́к:
 Кисляк, Сергей Викторович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Кисляк, Сергей Иванович (род. 1950) — российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.